Mescal – nome comune della Sophora secundiflora, pianta della famiglia delle Fabaceae originaria del Texas e del Messico.
 Mescal – etichetta discografica indipendente italiana.
 Mescal – distillato messicano ottenuto dalla pianta dell'agave.
 Mescal – località statunitense dell'Arizona